El término Tixcuytún puede hacer referencia a:

 Tixcuytún, una hacienda y población localizada en el Municipio de Mérida, Yucatán, México; o
 Tixcuytún, población localizada en el Municipio de Tekax, Yucatán, México.